Napt steht für:
 einen Weiler in der französischen Gemeinde Sonthonnax-la-Montagne

NAPT ist die Abkürzung für:
 Network Address Port Translation, eine Computernetzwerktechnik, siehe Port Address Translation
 North American Poker Tour, eine Pokerturnierserie